

Воронино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Воронино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Воронино — присілок, Режівський міський округ, Свердловська область
 Воронино — присілок, Томський район, Томська область
 Воронино — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Воронино — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Воронине
 Воронино-Яя
 Воронинська